

Яришув — село в гміні Ясень Жарського повіту Любуського воєводства
 Яришув — село в гміні Уязд Стшелецького повіту Опольського воєводства